Slag bij Lincoln (1141)
 Slag bij Lincoln (1217)
 Slag bij Lincoln (1878)